Raul bzw. Raúl steht für:

 Raúl (Fußballspieler) (Raúl González Blanco; * 1977), spanischer Fußballspieler
 Raúl (Sänger) (Raúl Fuentes Cuenca; 1975), spanischer Sänger
 Raul (Vorname), einen männlichen Vornamen

Raul ist der Familienname folgender Personen:

 Domingos Raul (* 1955), osttimoresischer Freiheitskämpfer und Offizier, siehe Falur Rate Laek
 Emanuel Raul (1843–1916), österreichischer Schauspieler und Theaterdirektor 
 Fred Raul (1910–1985), österreichischer Schauspieler und Regisseur
 Jacqueline Raul (1877–nach 1908), österreichische Schauspielerin
 Pedro Raul (* 1996), brasilianischer Fußballspieler
 Shubha Raul (* 1967), indische Politikerin

Raúl ist der Name folgender geografischer Elemente:

 Cerro Raúl, Antarktis

Siehe auch:

 Raoul